Århundreder: 19. århundrede f.Kr. – 18. århundrede f.Kr. – 17. århundrede f.Kr.

Begivenheder 
 Ca. 1786 f.Kr.: Kong Hammurabi af Babylon giver Hammurabis lov.

 
Århundreder